Ebersdorf kan syfta på:

Geografi

Tjeckien 

 Hybrálec, ort, Vysočina, 
 Habartice (ort i Tjeckien),

Tyskland 

 Ebersdorf, Niedersachsen, ort och kommun, 
 Ebersdorf bei Coburg, ort och kommun,  Bayern,

Österrike 

 Ebersdorf, Steiermark, kommun, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar